Василий Михайлович Горишний (род. 6 мая 1938, село Белоголовы, теперь Зборовского района Тернопольской области) — украинский советский деятель, слесарь производственного объединения «Тернопольский комбайновый завод». Депутат Верховного Совета УССР 8-10-го созывов. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
С 1955 г. — помощник в тракторной бригаде, ученик Золочевского ремесленного училища Львовской области. В 1957 г. — электрик колхоза имени Дзержинского Зборовского района Тернопольской области.

В 1957 — 1958 г. — служба в Военно-Морском флоте СССР.

С 1958 г. — заведующий сельским клубом.

С 1960 г. — слесарь Тернопольского комбайнового завода, слесарь производственного объединения «Тернопольский комбайновый завод имени XXV съезда КПСС».

Член КПСС с 1972 года.

В 1977 году окончил Тернопольский финансово-экономический институт.

С 1986 г. — заместитель председателя профсоюзного объединения, заместитель начальника корпуса сборки комбайнов производственного объединения «Тернопольский комбайновый завод».

Потом — на пенсии в городе Тернополе.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Трудовой Славы 1-й ст.
 орден Трудовой Славы 2-й ст.
 орден Трудовой Славы 3-й ст.
 ордена
 медали

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.

Персоналии по алфавиту
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1938 году
Родившиеся 6 мая
Родившиеся в Зборовском районе
Члены КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС